Blagovesxénskoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Blagovesxénskoie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia